Фили́ппо Индза́ги (; ) — итальянский футболист и тренер. В качестве игрока выступал на позиции нападающего.

Чемпион мира 2006 года, двукратный победитель Лиги чемпионов, победитель Клубного чемпионата мира 2007 года, в финале которого забил два мяча. Единственный футболист, забивавший голы во всех турнирах УЕФА и ФИФА, открытых для европейских клубов. Младший брат Филиппо Индзаги, Симоне, также является футболистом и тренером.

Клубная карьера 
Отец Джанкарло играл в футбол в низших лигах, а мать Марина была домохозяйкой. В детстве Пиппо был вратарём. С 11 лет Индзаги играл в молодёжной команде «Пьяченцы». Филиппо дебютировал в профессиональном футболе 28 августа 1991 года, в 18 лет, в ответном матче первого раунда Кубка Италии 1991/92 в матче «Пьяченца»-«Модена». Матч закончился со счётом 1:1. Впоследствии он дебютировал в Серии B 1 декабря 1991 года в матче против «Казертаны», в котором Индзаги вышел на замену в конце матча.

В следующем сезоне на правах аренды Пиппо перешёл в клуб Серии С1 «Леффе», где изначально был запасным: в основе играли Мафиолетти и Бонацци. 20 декабря 1992 года в матче против «Сиены» забил свой первый гол в карьере. За сезон он забил 13 голов в 21 матче.

В 1997 году, выступая за скромную «Аталанту», Индзаги забил 24 гола в Серии А и незамедлительно был куплен «Ювентусом». 18 марта 1998 года во время ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА 1997/98 «Динамо» (Киев) — «Ювентус» забил 3 из 4-х мячей в ворота киевского клуба. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу «Ювентуса». В 2001 году перешёл из «Ювентуса» в «Милан». В 2007 году в финале Лиги Чемпионов «Милан» встречался с «Ливерпулем», благодаря двум голам Индзаги «Милан» выиграл со счётом 2:1, став обладателем кубка. 15 марта 2009 года «Милан» разгромил на выезде «Сиену» со счётом 5:1. Дубль на свой счёт записал нападающий Филиппо Индзаги. Его второй мяч в ворота тосканцев стал 300-м в профессиональной карьере Индзаги. Тем самым Индзаги стал четвёртым членом элитарного «клуба 300», в котором первые три строчки занимают Сильвио Пиола (364 мяча), Джузеппе Меацца (338) и Роберто Баджо (318). 19 мая 2011 года игрок продлил контракт с «Миланом» сроком до 30 июня 2012 года. В сезоне 2011/2012 на поле практически не выходил, сначала из-за травмы, после из-за большой конкуренции в атаке, в лице Ибрагимовича, Эль-Шаарави, Робиньо, Макси Лопеса, Пато и восстановившегося Антонио Кассано. 8 мая 2012 года объявил об уходе из клуба по окончании сезона. 13 мая 2012 года сыграл последний матч в футболке «Милана» против «Новары», забил победный гол на 82-й минуте, через 15 минут после выхода на поле.

Карьера в сборной 

 Первый матч за итальянскую сборную в котором принял участие Филиппо Индзаги состоялся 8 июня 1997 года. Команда Италии сыграла против сборной Бразилии на международном товарищеском турнире во Франции. Игра завершилась со счётом 3:3.
 Вице-чемпион Европы 2000 года.
 Не привлекался к играм за сборную в период с октября 2003 по июнь 2006 г.
 Чемпион мира 2006 в составе сборной Италии.
 Последний матч провёл 8 сентября 2007 года против сборной Франции в отборочном турнире Чемпионата Европы 2008. Игра завершилась со счётом 0:0.
 Чемпион Европы среди молодёжных команд 1994 года

Тренерская карьера 
24 июля 2012 года объявил о завершении карьеры футболиста и был назначен главным тренером юношеского (до 17 лет) состава «Милана». На следующий сезон был назначен тренером молодёжной команды клуба. В 2013 году Индзаги вместе с Джанлукой Дзамброттой, Фабио Гроссо и Марко Матерацци получили тренерскую лицензию UEFA Pro.

9 июня 2014 года занял должность главного тренера «Милана». В первом матче под руководством Индзаги «Милан» одержал победу над «Лацио» (3:1). В сезоне 2014/15 года «Милан» под руководством Индзаги попал в игровой кризис и занял итоговое 10-е место в чемпионате. 16 июня Индзаги был уволен с поста главного тренера «Милана». Его место занял бывший тренер «Сампдории» Синиша Михайлович. 7 июня 2016 года подписал контракт с «Венецией». 13 июня 2018 года назначен главным тренером «Болоньи». Контракт подписан до 30 июня 2020 года. 28 января 2019 года, через день после поражения «Болоньи» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии 2018/19 от «Фрозиноне» (0:4), был отправлен в отставку.

22 июня 2019 года назначен главным тренером клуба Серии B «Беневенто». Контракт подписан до 30 июня 2020 года с возможностью продления ещё на год. 29 июня 2020 года «Беневенто» смог досрочно, за 7 туров до конца чемпионата, оформить возвращение в Серию А.

9 июня 2021 года назначен главным тренером клуба Серии B «Брешиа». 22 марта 2022 года, через 2 дня после выездного матча 31-го тура Серия B 2021/22 против «Порденоне» (1:1), был освобождён от должности.

Достижения

В качестве игрока 

 «Ювентус»
 Чемпион Италии: 1998
 Кубок Интертото: 1999
 Обладатель Суперкубка Италии 1997

 «Милан»
 Чемпион Италии (2): 2004, 2011
 Обладатель Кубка Италии: 2003
 Победитель Лиги чемпионов (2): 2003, 2007
 Победитель Суперкубка УЕФА (2): 2003, 2007
 Победитель клубного чемпионата мира: 2007

 Сборная Италии
 Победитель молодёжного чемпионата Европы: 1994
 Вице-чемпион Европы: 2000
 Чемпион мира: 2006

Личные
 Лучший бомбардир чемпионата Италии: 1997
 Лучший молодой футболист года в Италии: 1997
 Лучший игрок финала Лиги чемпионов 2006/07
 Лауреат премии Гаэтано Ширеа: 2007

В качестве тренера 
 «Венеция»
 Победитель Лиги Про: 2016/17
 Победитель Кубка Италии Лиги Про: 2016/17

 «Беневенто»
 Победитель Серии B: 2019/20

Личные
 Обладатель трофея «Серебряная скамья»: 2019/20

Государственные награды 
 Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2000)
 Лауреат Collare d’oro al merito sportivo (2006)
 Офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2007)

Статистика выступлений

Клубная

Тренерская 
По состоянию на 9 июня 2021 года

Личная жизнь 
Филиппо Индзаги — до сих пор холостяк. Когда-то три года с Алессией Вентура не в счёт. Он сам не признавал в молодости брак и брал всё от жизни будучи секс-звездой серии А. В 2010-м году DJ Angelo написал песню «Если бы у меня были деньги Индзаги». «…то моя жизнь была бы полна развлечений, йоги, секса и рок-н-ролла».

От отношений с Анджелой Робусти в октябре 2021 года родился сын Эдоардо (Edoardo) [22].

Примечания

Ссылки 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Пьяченца»
Игроки ФК «Альбинолеффе»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Милан»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Милан»
Тренеры ФК «Венеция»
Тренеры ФК «Болонья»
Тренеры ФК «Беневенто»
Тренеры ФК «Брешиа»
Тренеры ФК «Реджина»